Stævnemøde er et aftalt møde, særlig mellem kærester eller potentielle kærester. Et stævnemøde kan for eksempel indebære et måltid, fx en middag eller frokost på en restaurant, en tur i biografen, en tur i skoven eller simpelthen et møde i hjemmet.

Date 
"Stævnemøde" svarer delvist til det engelske begreb date, som i dag bruges på dansk, og delvist har erstattet "stævnemøde" blandt de yngre generationer. "Date" kan også bruges i overført betydning, om et personligt møde med en ven eller veninde. 

Det amerikanske begreb dating, der betegner et formaliseret forsøg på at finde en partner ved at invitere de potentielle kandidater på dates, har ikke nogen direkte ækvivalent på dansk. 

Netdating er dating efter en partner via internettet.

Se også 
 Kontaktannonce
 Sugardating

Dating